Lista delle città del Maine, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city, town), gli unorganized territories (UT), le plantation e le reservation dello Stato.
				
I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 1º luglio 2007 (limitatamente alle city, per tutti gli altri centri la stima è riferita al 1º luglio 2006.

Note

Collegamenti esterni 
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Maine